Александра Филипповна Кондратюк (род. 8 марта 1934, село Казачьи Лагери, теперь Олешковского района Херсонской области) — советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, доярка колхоза «Украина» Млиновского (теперь — Демидовского района Ровенской области. Герой Социалистического Труда (6.09.1973). Член Ревизионной комиссии КПУ в 1971-1981 г. г. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1981—1990 г.

Биография 
Родилась в бедной крестьянской семье, росла в сельскохозяйственной коммуне. После Великой Отечественной войны перебралась с семьей в село Демидовка на Ровенщине, где сначала батрачила, а потом работала в колхозе в комсомольском звене.

В 1951 году окончила Сарненское училище механизации сельского хозяйства Ровенской области.

В 1951—1956 годах — тракторист тракторной бригады Демидовской машинно-тракторной станции (МТС) Ровенской области.

Член КПСС с 1953 года.

У 1956—1991 годах — доярка колхоза Украина села Демидовки Млиновского (теперь — Демидовского) района Ровненской области. Инициатор движения за 3-4тысячные надои молока от одной коровы. В 1978 году надоила по 6926 кг молока от каждой закрепленной коровы.

Потом — на пенсии в поселке Демидовке Демидовского района Ровенской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (6.09.1973)
 два ордена Ленина (6.09.1973,)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Октябрьской Революции
 орден Дружбы народов
 Государственная премия СССР (1985)
 медали

Ссылки 
 
 [leksika.com.ua/15900906/ure/kondratyuk Кондратюк Александра Филипповна]
 

Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Делегаты XXV съезда КПСС